David Fallows (1945), musicologue anglais ;
 Fearon Fallows  (1788–1831) , astronome anglais ;
   (1949) , écrivain et journaliste américain ;
 Mike Fallows, réalisateur canadien ;
 Richie Fallows (1995), joueur de squash anglais.